Guadalupito kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Guadalupito, Aguascalientes, ort, Cosío, 
 Guadalupito, Zacatecas, ort, Vetagrande, 
 Guadalupito, San Luis Potosí, ort, Salinas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar